Naoki Yamamoto peut désigner :
 Naoki Yamamoto (1960-), un auteur de mangas japonais ;
 Naoki Yamamoto (1988-), un pilote automobile japonais, champion de Super Formula en 2013.